Los Amates puede corresponder a:

 Los Amates, una población de Guatemala.
 Los Amates, una población de Chiapas, México.